Роде́зия () — название нескольких колоний, государственных образований:

 Родезия (сейчас Зимбабве) — непризнанное государство, существовавшее с 1965 по 1979 год.
 Северная Родезия (сейчас Замбия) — колония Великобритании.
 Южная Родезия (сейчас Зимбабве) — колониальное владение Великобритании.
 Федерация Родезии и Ньясаленда — полунезависимое государство, доминион Великобритании.
 Зимбабве-Родезия (сейчас Зимбабве) — непризнанное государство, существовавшее с июня 1979 по 12 декабря 1979 года.